Antonio Salazar Castillo (Ciudad Madero, 7 de fevereiro de 1989 – Tonalá, 8 de maio de 2022) foi um futebolista mexicano que atuou como atacante.

Ligações externas

 Soccerway

Naturais de Ciudad Madero
Futebolistas do México
Futebolistas do Club Deportivo Guadalajara
Futebolistas do Jaguares de Chiapas Fútbol Club